Příjmení Tyler nosí více různých osobností:

 Albert Tyler (1872–1945) – americký atlet
 Amina Tyler (* 1994) – tuniská aktivistka
 Anne Tyler (* 1941) – americká spisovatelka
 Bonnie Tylerová (* 1951) – velšská zpěvačka
 Brian Tyler (skladatel) (* 1972) – americký skladatel
 Dorothy Tylerová (1920–2014) – britská atletka
 John Tyler (1790–1862) – americký politik, desátý prezident Spojených států amerických
 Julia Gardiner Tylerová (1820–1889) – druhá manželka prezidenta Johna Tylera
 Letitia Christian Tylerová (1790–1842) – manželka prezidenta Johna Tylera
 Liv Tylerová (* 1977) – americká herečka, dcera Stevena
 Mia Tyler (* 1978) – americká modelka, herečka a producentka
 Michael Ernest Tyler (* 1970) viz Mystikal – americký rapper
 Priscilla Tylerová (1816–1889) – snacha prezidenta Johna Tylera
 Steven Tyler (* 1948) – americký hudebník, skladatel a frontman kapely Aerosmith, otec Liv
 Wat Tyler (1341–1381) – anglický povstalec

jiný význam
 Tyler County – dva okresy v USA
 Tyler (jméno) – křestní jméno
 název několika různých měst v USA

podobné příjmení
 Taylor